San Germán puede referirse a:

 San Germán de Alaska (1757-1837), religioso ruso.
 San Germán de Auxerre  (c. 378–448), obispo de Auxerre, en la Galia.
 San Germán de Constantinopla (635-732), escritor y teólogo cristiano.
 San Germán de París, obispo de Lutecia en el siglo VI, colaborador de Sigeberto I y su esposa Brunilda.
 San Germán de Tours.

Geografía 
 San Germán, localidad de Argentina.
 San Germán, localidad de Puerto Rico.
 San Germán, localidad de Cuba.
 San Germán, Cabecera de un municipio de Cuba.